Die Festung ist der Titel folgender Werke:

 Die Festung (Buchheim), Roman (1995) von Lothar-Günther Buchheim
 Die Festung (Jaeger), Roman (1962) von Henry Jaeger
 Die Festung (Kadare), Roman (1970) von Ismail Kadare
 Die Festung (Walpole), Roman (1932) von Hugh Walpole
 alternativer Titel der Verfilmung des Romans von Jaeger von Alfred Weidenmann (1964), siehe Verdammt zur Sünde
 alternativer deutscher Titel des Romans Die Tatarenwüste (1940) von Dino Buzzati

Siehe auch:
 Festung (Begriffsklärung)